Mulraney ist der Familienname folgender Personen:
 Jake Mulraney (* 1996), irischer Fußballspieler
 Jock Mulraney (1916–2001), schottischer Fußballspieler